ФК Марисан (Русе) е бивш русенски футболен отбор